Hay varios ríos White .

Places
África
 El río Bakoy en West Africa, llamado río White en parte de su curso;
Canadá
Río White (Columbia Británica)
Río White (Isla de Vancouver)
Río White (Kootenay)
Río White (Thompson)
Río White (Yukon)
Río White (Ontario)

Dominica
 Río White
Irán
 Sefid-Rud, o "río white", en la provincia de Gilan.
Jamaica
Río White (Ocho Ríos)
Río White (Jamaica), un río;
Nueva Zelanda
Río White (Nueva Zelanda), un río de la Isla Sur; 

Reino Unido
Río St Austell, un río en Cornualles también conocido como río White;
Estados Unidos
Río White (Arizona), un afluente del río Salado
Río White (Arkansas), un afluente del río Misisipí;
Río White (California) en el condado de Tulare;
Río White (Colorado-Utah), un afluente del río Verde;
Río White (Indiana), un largo afluente del río Wabash;
Río White (Condado de Muskegon, Míchigan), un afluente del lago White en Western Michigan;
Río White (Condado de Huron, Míchigan), un afluente del lago Hurón en The Thumb;
Río White (Nebraska)
Río White (Nevada)
Río White (Oregón), un afluente del río Deschutes;
Río White (Dakota del Sur), un largo afluente del río Misuri;
Río White (Texas), un afluente del río  Brazos de Texas;
Río White (Utah County), un afluente del río Price en el condado de Utah;
Río White (Vermont), un afluente del río Connecticut;
Río White (Washington), un afluente del río Puyallup; o

Otros 
White River, un nombre anticuado del río Cuyahoga en Ohio.